est la formule brute de 2 isomères.

 fructose-6-phosphate, numéro CAS 
 glucose-6-phosphate, numéro CAS 
 mannose-6-phosphate, numéro CAS 
 galactose-1-phosphate, numéro CAS